Анатолий Фёдорович Дроздов () — белорусский писатель-фантаст, журналист, член Союза писателей Беларуси.

Биография 
Происходит из семьи служащих. Мать, Дроздова Ольга Семёновна, работала в районном отделе статистики, умерла в 1975 году в возрасте 48 лет. Отец, Дроздов Фёдор Иванович, работал бухгалтером на Чаусском льнозаводе, умер в 2006 году.

В 1972 году Дроздов окончил Чаусскую СШ № 1 с золотой медалью.

Переехав в Минск, работал на авторемонтном заводе слесарем и учился на вечернем отделении политехнического института (не завершив учёбу) с 1972 по 1976 год. Срочную службу проходил в пограничных войсках (1973—1975 года).

В 1982 году окончил Литературный институт (семинар В. И. Амлинского). Получил специальность по диплому «литературный работник».

В мае 1986 года призван из запаса для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; служил шесть месяцев; был награждён медалью «За отличие в воинской службе» 2-й степени.

С 1979 года — журналист в газетах: «Трактор», «На страже Октября», «Советская Белоруссия» (1979—1988), в газете «» (1991—1994 и 1996—1997), главный редактор газеты «Путешественник» (1994—1996), с 2012 года — обозреватель журнала «Беларуская думка».

В период с 1988 по 1991 год работал на факультете журналистики БГУ.

В 1997—2012 годах работал в Национальном банке Республики Беларусь начальником управления информации и пресс-секретарём. Государственный служащий 1 класса.

С апреля 2017 года — пенсионер.

Личная жизнь 
Женат, жена — стоматолог, дочь — кандидат исторических наук, работает в банке.

Писательская деятельность 
Активно писать начал на военной службе. Первые повести были о пограничниках. Пробовал силы в жанре детектива и фентези. В конце 1990-х годов на несколько лет оставил литературу. Вернулся к творчеству в 2003 году, написав роман «Изумруд Люцифера». Как прозаик, начал печататься в 1985 года в журнале «Пограничник». Автор ряда повестей и рассказов, а также 28 фантастических романов, наиболее известные из которых:
 «Интендант третьего ранга»
 с продолжением «Herr Интендантуррат»,
 «Господин военлёт» («Листок на воде»),
 «Рота Его Величества»,
 «Самец взъерошенный»,
 «Реваншист»,
 «Обезьяна с гранатой»;
трилогии:
 «Зауряд-врач» («Зауряд-врач», «Лейб-хирург», «Князь Мещерский»);
 «Штуцер и тесак» («Штуцер и тесак», «Пистоль и шпага», «Кровь на эполетах»).

В 2015 году, в соавторстве с Андреем Муравьёвым, написал роман «Непрощённые».

Суммарный тираж книг — свыше 250 тыс. экземпляров.

Награды 
 1986 год — Награждён медалью «За отличие в воинской службе» 2-й степени — за участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы.
 2010 год — Почётная грамота Национального собрания (парламента) Республики Беларусь.
 2008 год — Победитель конкурса «Триммера-2008» за роман «Денарий кесаря».
 2010 год — Победитель конкурса «Грани кристалла-2010» за повесть «Смок — боевой змей».
 2020 год — Диплом портала «ЛитРес» «Лучший автор 2020 по мнению читателей» в категории «Художественная литература», номинация «Май».

Примечания 

Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты Белоруссии